

Presentación previa 
Andrej Martin fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la final ante Tobias Kamke.

Tobias Kamke derrotó en la final a Andrej Martin.

Cabezas de serie 

  Steve Darcis (Primera ronda)
  Aleksandr Nedovyesov (Primera ronda)
  Radu Albot (Semifinales)
  Kimmer Coppejans (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Íñigo Cervantes ''(Cuartos de final)
  Horacio Zeballos ''(Semifinales)
  Adam Pavlásek ''(Cuartos de final)
  Hans Podlipnik-Castillo ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Liberec 2015